Taichu , ou T’ai-tch’ou (chinois traditionnel et simplifié : , pinyin : Tàichū) est un nom correspondant à plusieurs ères chinoises différentes :
 Taichu (104-101 av. J.-C.), septième ère de l'empereur Wudi des Han.
 Taichu (386-394), ère de l'empereur Fu Deng des Qin antérieurs.
 Taichu (388-400), ère de l'empereur Qifu Gangui des Qin occidentaux.
 Taichu (397-399), ère de l'empereur Tufa Wugu des Liang méridionaux.
 Taichu (453), micro-ère de l'empereur Liu Shao des Song méridionaux.